Quinto Lutácio Cátulo (cônsul em 241 a.C.), cônsul em 241 a.C.
 Quinto Lutácio Cátulo (cônsul em 220 a.C.), cônsul em 220 a.C.
 Quinto Lutácio Cátulo (cônsul em 102 a.C.), cônsul em 102 a.C.
 Quinto Lutácio Cátulo (cônsul em 78 a.C.), cônsul em 78 a.C.

 
Desambiguações de antropônimos